Росице, Росицы ( , бывш. ) — город в Чехии в районе Брно-пригород Южноморавского края, близ Брно. Население на 2009 составляло 5 504 человека.

История 
Первое письменное упоминание о Росице датируется 1259 годом. В документе говорится о владельцах замка, Богуше и Хартмане из Росиц. В XIV и XV веках Росице принадлежало Гехтам из Росиц, герб которых представлял серебряную щуку в красном поле. Росице постепенно обрели статус местечка, а в 1907 году получили от императора Франца-Иосифа I статус города и свой герб.

Достопримечательности 
 Росицкий замок
 Часовня Святой Троицы

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города
 Карта города

Города Южноморавского края
Брно-пригород